61-я отдельная Киркенесская Краснознамённая бригада морской пехоты (61-я обрмп) — соединение морской пехоты в составе ВМФ СССР и ВМФ РФ.

История соединения

Великая Отечественная война 
История создания 61-й бригады берёт начало от 67-й морской стрелковой бригады (67-я мсбр), созданной в ноябре 1941 года.

Данная бригада находилась в составе Действующей армии в короткий период со 2 апреля 1942 года по 8 мая того же года. В указанный период 67-я мсбр участвовала в Кестеньгской операции, которая закончилась неудачей для советских войск. Бригада была отведена в тылы и находилась в резерве фронта. После почти годового нахождения в резерве Карельского фронта, подразделения бригады были направлены на комплектование частей 45-й стрелковой дивизии (2-го формирования) (45-я сд (2ф)).

Из 2-го стрелкового батальона 67-й мсбр к 20 апреля 1943 года был сформирован 61-й стрелковый полк. Днём части считается 5 мая 1943 года.

В составе 45-й сд 61-й полк участвовал в преследовании противника на кандалакшском и кестеньгском направлениях и Петсамо-Киркенесской операции.

К 25 октября 1944 года 45-я сд с боями дошла до г. Киркенес, после чего осталась на территории Норвегии.

За успешное выполнение поставленных боевых задач 61-й стрелковый полк был награждён орденом Красного знамени и получил почётное наименование «Киркенесский», в связи с чем полное наименование стало: 61-й стрелковый Киркенесский Краснознамённый полк.

Послевоенный период 

В сентябре 1945 года части дивизии были выведены из Норвегии и расквартированы в г. Мурманск и Печенгском районе Мурманской области.

В 1952 году 45-я стрелковая дивизия вошла в состав вновь сформированной 6-й армии Ленинградского военного округа. В 1957 году 45-я сд переформирована в 131-ю мотострелковую дивизию. При переформировании 61-й стрелковый полк сохранил нумерацию и стал именоваться 61-й Киркенесский Краснознамённый мотострелковый полк (61-й мсп).

Полк дислоцировался в посёлке Каккуриярви, который по личному ходатайству командира 61-го мсп в декабре 1960 года был переименован в Спутник.

Возрождение морской пехоты 

В 1963 году руководство ВС СССР пересматривает отношение к Военно-Морскому Флоту. По замыслу руководства, требовались формирования которые могли бы перебрасываться на кораблях и решать боевые задачи на суше в различных регионах мира. По существу предлагалось воссоздать такой род войск как морская пехота, который был полностью расформирован в 1956 году.

Последней воинской частью морской пехоты в составе Северного флота являлся 102-й отдельный Печенгский Краснознамённый батальон морской пехоты, дислоцированный в Лиинахамари Мурманской области и расформированный в 1955 году. Данный батальон вёл свою историю от 12-й Печенгской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота, которая была создана в августе 1941 года.

Согласно директиве Министерства обороны от 7 июня 1963 года № орг/3/50340 336-й гвардейский мотострелковый полк 120-й гвардейской мотострелковой дивизии Прибалтийского военного округа был переформирован в 336-й отдельный гвардейский полк морской пехоты с передачей в состав Балтийского Флота (336-й опмп БФ) с дислокацией в г. Балтийске Калининградской области РСФСР.

336-й полк стал первой воинской частью в возрождённой морской пехоте ВМФ СССР.

Создание 61-й отдельной бригады морской пехоты 

Согласно директиве Главнокомандующего ВМФ СССР №ОМУ/4/738052 от 14 мая 1966 года 61-й мотострелковый полк был выведен из состава 131-й мотострелковой дивизии ЛенВО и 15 июля 1966 года был включён в состав Краснознамённого Северного Флота как 61-й отдельный Киркенесский Краснознамённый полк морской пехоты.

Для морской переброски личного состава и военной техники 61-го полка 30 июля 1966 года была создана 121-я бригада десантных кораблей (121-я брдк) с дислокацией в порту г. Полярный Мурманской области. Основой для создания 121-й брдк послужило переформирование 121-й бригады эскадренных миноносцев, которая в свою очередь была создана 16 февраля 1951 года.

В августе 1967 года, для развёртывания 55-й дивизии морской пехоты (55-я дмп) на Тихоокеанском флоте, на Дальний Восток самолётами военно-транспортной авиации были переброшены рота от 61-го полка и рота от 336-го полка морской пехоты Балтийского флота, которые стали основой для создаваемого 106-го полка морской пехоты 55-й дмп.

Также в декабре 1967 года 61-й полк совместно с 336-м полком предоставили подразделения для развёртывания на базе 309-го батальона морской пехоты 810-го полка морской пехоты Черноморского флота. От состава 61-го полка для этой цели была выделена рота плавающих танков.

7 ноября 1968 года 61-й полк принимает участие в военном параде в г. Москва.

В связи с решением руководства ВС СССР об увеличении численности частей морской пехоты, 15 мая 1980 года 61-й отдельный полк морской пехоты был окончательно переформирован в 61-ю отдельную бригаду морской пехоты, с преобразованием полковых подразделений в воинские части.

Организационно-штатная структура 61-й бригады на момент создания была такой же как в 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота и 336-й бригаде морской пехоты Балтийского флота. Бригады состояли из 3 пехотных батальонов, 1 артиллерийского дивизиона, 1 противотанкового дивизиона, 1 зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона и 1 танкового батальона. Численность личного состава бригады была около 2000 человек.

15 сентября 1982 года. 876-й отдельный батальон морской пехоты переформирован в 876-й отдельный десантно-штурмовой батальон.

Участие морских пехотинцев Северного флота в военных учениях и в походах 

С 10 июля по 1 октября 1967 года от Северного флота в Средиземное море был отправлен сводный десантный отряд от 61-го полка. Отряд представлял собой роту морской пехоты, роту плавающих танков на ПТ-76, танковую роту на Т-54А и взвод морской пехоты на БТР-60.

В последующем численность десантного отряда наращивалась. Так с 30 октября 1967 по 25 февраля 1968 года на боевую службу в Средиземном море был отправлен отряд в составе батальона морской пехоты на БТР-60ПБ, роты плавающих танков ПТ-76, взвода Т-54, зенитно-артиллерийской батарее ЗСУ-23-4 «Шилка» и противотанковой батареи ПТУР «Малютка».

В 1968 году 61-й полк принимает участие в учениях «Север—68».

С мая 1969 года в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, руководством ВС СССР был создан сводный усиленный батальон морской пехоты, задачей которого являлась охрана стратегически важного порта г. Порт-Саид в Египте, который был предоставлен египетскими властями как один из пунктов для дислокации средиземноморской эскадры ВМФ СССР. Также подразделения усиленного батальона несли дежурство возле нефтяных терминалов в Суэцком канале. Для комплектования батальона отбирались роты от частей морской пехоты со всех четырёх флотов включая 61-й полк. Личный состав батальона был переменным на основе постоянной ротации. Подразделения, откомандированные от воинских частей, менялись каждые 4 месяца.

В апреле 1970 года 61-й полк участвовал в стратегических учениях «Океан-70».

В 1971 году полк участвовал в учениях «Материк».

В период 28 февраля по 13 июля 1972 года зона боевого дежурства десантного отряда 61-го полка расширилась со Средиземного моря на атлантическое побережье Западной Африки. Десантный отряд представлял включал в себя батальон морской пехоты усиленный танковой ротой, артиллерийской батареей и инженерно-саперным взводом от 180-го отдельного морского инженерного батальона. Во время дежурства отряд на кораблях заходил в Порт-Саид в Египте и в Конакри в Гвинее.

Всего с 1967 по 1991 год подразделения 61-го полка (с 1980 года — 61-й бригады) приняли участие в 28 дальних морских походах с заходом в порта Египта, Сирии, Мальты, Греции, Анголы, Гвинеи и Гвинеи-Бисау.

С 30 марта по 2 апреля 1976 года батальон 61-го полка провёл совместное учение с парашютно-десантным батальоном 76-й воздушно-десантной дивизии с выброской парашютного десанта.

Летом 1978 года на учениях «Балтика-78» подразделения 61-го полка отрабатывали высадку десанта на остров Саарема в Эстонской ССР.

В мае 1981 года сводный батальон 61-й бригады участвовал в учениях «Запад-81».

В 1983 году бригада принимала участие в учениях «Магистраль-83».

В 1986 году личный состав 876-го отдельного десантно-штурмового батальона и 886-го отдельного разведывательного батальона 61-й бригады был высажен парашютным способом на остров Колгуев, находящийся за Полярным кругом.

Состав и вооружение бригады на 1989 год 

Действительные и условные наименования воинских частей входивших в состав бригады на 1989 год:
 Управление бригады — в/ч 38643
 874-й отдельный батальон морской пехоты — в/ч 63969;
 875-й отдельный батальон морской пехоты — в/ч 70134;
 876-й отдельный десантно-штурмовой батальон — в/ч 81285;
 883-й отдельный батальон морской пехоты (кадра) — нет данных по условному наименованию;
 886-й отдельный разведывательный батальон — в/ч 99729;
 111-й отдельный танковый батальон — в/ч 81284;
 1611-й отдельный самоходный артиллерийский дивизион — в/ч 63866;
 1614-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион — в/ч 63966;
 1617-й отдельный зенитный ракетно-артиллерийский дивизион — в/ч 70200;
 1620-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион — в/ч 99730
На вооружении бригады находилась следующая военная техника:
 БТР-80 — 132 ед.;
 БТР-60 — 5 ед.;
 МТ-ЛБ — 113 ед.;
 Т-55 — 40 ед.;
 САУ 2С1 — 18 ед.;
 САУ 2С9 — 24 ед.;
 РСЗО «Град-1» — 18 ед.;
 
 Т-12 —12 ед.:
 ЗПРК «Тунгуска» — н/д по точному количеству;
 ЗСУ-23-4 — н/д
 ПТ-76БУВ — 26 ед.

Соединение в ВС России

Переформирования соединения. Участие в учениях. 
После распада СССР 61-я бригада отошла под юрисдикцию Вооружённых сил Российской Федерации.

В 1993 году в составе бригады были созданы два кадрированных батальона морской пехоты (317-й и 318-й) в которые были распределены танки Т-55 от расформированного 101-го отдельного танкового батальона. Также был сформирован 347-й отдельный десантно-штурмовой батальона без штатной бронетехники (на Урал-4320).

В конце 1993 года был расформирован 875-й отдельный батальон морской пехоты.

9 мая 1995 года военнослужащие бригады принимали участие в военном параде на Поклонной горе в г. Москва в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В мае 1996 года подразделения бригады участвовали в трёхсторонних англо-американо-российских учениях «РУКУС-96», проходивших на побережье пролива Ла-Манш.

В 1996 году в составе 61-й бригады был сформирован 125-й отдельный танковый батальон на Т-80.

В 1999 году в ходе реорганизации штатной структуры из состава 61-й бригады были выведены 883-й отдельный батальон морской пехоты и 347-й отдельный десантно-штурмовой батальон.

В июне 1999 года бригада приняла участие в учениях «Запад-99» с высадкой воздушного десанта на полуостров Рыбачий.

В сентябре 2009 года бригада приняла участие в международных учениях «Запад-2009».

1 декабря 2009 года, в связи с реформой в ВС РФ, директивой министерства обороны 61-я отдельная бригада морской пехоты была переформирована в 61-й отдельный полк морской пехоты.

В сентябре 2013 года личный состав 61-го полка провёл совместные учения на полуострове Средний с подразделениями 200-й отдельной мотострелковой бригады.

В декабре 2014 года, в связи с созданием Объединённого стратегического командования «Север», 61-й отдельный полк морской пехоты был переформирован в 61-ю отдельную бригаду морской пехоты.

Участие бригады в боевых действиях

Первая чеченская война 
22 декабря 1994 года командование 61-й бригады получило приказ на комплектование сводного батальона для отправки в Чечню. Датой проверки сформированного батальона на строевом смотре было назначено 20 января 1995 года. За основу сводного батальона был взят 876-й отдельный десантно-штурмовой батальон.

Для создания автономности сводному батальону и его усилению, в его состав были включены подразделения не входящие в принятую организационно-штатную структуру десантно-штурмового батальона. Были добавлены ремонтные подразделения, подразделения тылового обеспечения, артиллерийские подразделения из других воинских частей бригады. В результате численность сводного батальона, который продолжал именоваться 876-м отдельным десантно-штурмовым батальоном превысила 1000 человек.

В связи с резким осложнением ситуации в Грозном после новогоднего штурма, 7 января 1995 года усиленный десантно-штурмовой батальон был поднят по тревоге и вечером того же дня был на самолётах отправлен в Моздок без штатной бронетехники. По прибытии в Моздок, сводный батальон не успев пройти необходимое в таких случаях боевое слаживание на месте, по приказу военного руководства был привлечён к участию в боевых действиях — 1-я десантно-штурмовая рота и часть 2-й роты на вертолётах были переброшены в Грозный. Остальной состав батальона выдвинулся колонной в том же направлении.

13 января 1995 года сводный батальон 61-й бригады вступил в боевые действия по штурму Грозного. По указанию военного руководства батальон действовал совместно с подразделениями 276-го мотострелкового полка 34-й мсд и 12-й отдельной бригады специального назначения

После захвата Грозного сводный батальон участвовал в боевых действиях в Веденском, Шалинском и Шатойском районах Чечни.

В общей сложности сводный батальон провёл в боевых действиях 5 месяцев и был выведен из Чечни 26 июня 1995 года. Потери личного состава сводного батальона составили 64 убитыми и 252 ранеными. По другим данным потери убитыми составили 77 человек.

Вторая чеченская война 

В сентябре 1999 года 61-я бригада была привлечена для выполнения боевых действий в ходе Второй чеченской войны.

В отличие от событий 1995 года, в 1999 году сводный батальон от 61-й бригады, также созданный на основе 876-го отдельного десантно-штурмового батальона, был отправлен на Северный Кавказ со штатной бронетехникой и автомобилями. Для усиления батальонной артиллерии в виде штатной миномётной батареи в состав были включены самоходная артиллерийская батарея 2С1, дополнительная миномётная батарея и батарея ПТУР. Также для повышения мобильности и автономности сводному батальону от управления тыла Северного фронта был выделен автомобильный взвод из 10 грузовых машин.

В ходе боевых действий, которые продолжались до июня 2000 года, сводный батальон 42 раза поменял свою дислокацию. Батальон привлекался для выполнения боевых задач как в равнинной местности, так и в высокогорной местности Дагестана и Чечни.

Потери сводного батальона 61-й бригады за 9 месяцев составили 16 человек убитыми.

Основные потери батальона пришлись на один бой на высоте 1406 в Веденском ущелье вблизи н.п. Харачой, на которой 2-й десантно-штурмовой взвод (неполного состава) 2-й десантно-штурмовой роты под командованием лейтенанта Юрия Курягина от 61-й бригады и разведывательный взвод от 810-й бригады морской пехоты осуществляли сторожевое охранение. Утром 31 декабря 1999 года противник, скрытно приблизившись к позициям выносных постов взвода, открыл по ним внезапный огонь из пулемётов и гранатомётов. Раненный в первые минуты боя командир взвода успел организовать оборону. В результате скоротечного боя было ранено 2 и убито 13 военнослужащих 61-й бригады, среди которых три офицера (командир 2-го взвода, командир 2-й роты и приданный взводу передовой авиационный наводчик). Также погиб командир разведывательного взвода от 810-й обрмп. Выжили 4 военнослужащих. Потери противника составили 40 человек убитыми.

Военная операция РФ в Сирии 
Из открытых источников известно о потерях 3 трёх военнослужащих 61-й ОБрМП в Сирии, в том числе и командира — полковника Велерия Федянина.

Состав бригады на текущий момент 

На текущий исторический момент соединение состоит из следующих воинских частей:
 Управление 61-й бригады — в/ч 38643
 874-й отдельный батальон морской пехоты (на БТР-80) — в/ч 63969;
 876-й отдельный десантно-штурмовой батальон — в/ч 81285;
 317-й отдельный батальон морской пехоты (кадрированный)
 318-й отдельный батальон морской пехоты (кадрированный)
 886-й отдельный разведывательно-десантный батальон — в/ч 99730;
 1611-й отдельный самоходный артиллерийский дивизион (на 2С1) — в/ч 63866;
 1591-й отдельный самоходный артиллерийский дивизион (на «НОНА-СВК»)
 1617-й отдельный зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (ЗПРК «Тунгуска», «Стрела-10») — в/ч 63866;
 180-й отдельный морской инженерный батальон — в/ч 36085
 75-й военно-морской лазарет

Награды

Награды и почётные наименования бригады 

Награды и почётные наименования 61-я бригада унаследовала от своего предшественника — 61-го стрелкового полка.

6 января 1945 года 61-й стрелковый полк был награждён орденом Красного Знамени. Также от 61-го стрелкового полка было унаследовано почётное наименование «Киркенесская».

Награждение военнослужащих бригады 
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе Первой и Второй чеченской войны были награждены:
 Орден Мужества — 90 военнослужащих;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени — 21;
 Медаль «За отвагу» — 163;
 Медаль Суворова — 153;
 Медаль Жукова — 76 человек.

Герои 61-й бригады 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе Первой и Второй чеченской войны были удостоены звания Герой Российской Федерации следующие военнослужащие 61-й бригады:

 Шуляк Виктор Васильевич — капитан, командир десантно-штурмовой роты 876-го отдельного десантно-штурмового батальона. Звание присвоено 17 апреля 1995 года.

 Замышляк Григорий Михайлович — старший прапорщик, инструктор по воздушно-десантной подготовке десантно-штурмовой роты 876-го отдельного десантно-штурмового батальона. Звание присвоено 20 марта 1995 года.

 Азарычев Геннадий Алексеевич — старшина, техник связи десантно-штурмовой роты 876-го отдельного десантно-штурмового батальона. Звание присвоено 29 мая 1995 года.

 Гущин Андрей Юрьевич — капитан, командир 876-го отдельного десантно-штурмового батальона. Звание присвоено 13 февраля 1995 года..

 Вдовкин Виктор Викторович — старший лейтенант, начальник штаба 876-го отдельного десантно-штурмового батальона. Звание присвоено 13 февраля 1995 года..

 Клименко Дмитрий Николаевич — майор, командир самоходной артиллерийской батареи 1611-го отдельного самоходного артиллерийского дивизиона. Звание присвоено 21 февраля 2000 года..

 Курягин, Юрий Герасимович — лейтенант, командир десантно-штурмового взвода 876-го отдельного десантно-штурмового батальона. Звание присвоено 28 марта 2000 года, посмертно.

 Таташвили Владимир Владимирович — сержант, командир отделения десантно-штурмового взвода 876-го отдельного десантно-штурмового батальона. Звание присвоено 24 марта 2000 года, посмертно.

Командиры бригады 
В полном списке указаны командиры соединения на всех исторических этапах.

Командиры 61-го стрелкового полка:
 Пидуст Я. П. — 1944—1948;
 Матвеев И. С. — 1948—1950;
 Воробьёв А. П. — 1950—1952;
 Давыдов М. П. — 1952—1954;
 Лопаткин П. С. — 1954—1955;
 Соловьёв В. Г. — 1955—1956;
 Затока B.C. — 1956—1957.
Командиры 61-го мотострелкового полка:
 Белов М. И. — 1957—1959;
 Варенников В. И. — 1959—1960;
 Фомичёв А. А. — 1960—1965.
Командиры 61-го полка морской пехоты:
 Круковский В. А. — 1965—1967;
 Пахомов А. Ф. — 1967—1974;
 Поляков Н. Б. — 1974—1979;
Командиры 61-й бригады морской пехоты:
 Ермаков А. Е. — 1979—1984;
 Пустоутов А. С. — 1984—1988;
 Борзенко А. Н. — 1988—1990;
 Шакалов Ю. М. — 1990—1993;
 Сокушев Б. Ф. — 1993—1995;
 Семёнов Г. С. — 1995—1999;
 Чернов А. В. — 1999—2002;
 Климов Н. И. — 2002—2005;
 Сорогин А. В. — 2005—2008;
 Магомеджанов М. К. — 2008—2010.
Командир 61-го полка морской пехоты:
 Маслов А. В. — 2010—2014
Командиры 61-й бригады морской пехоты:
 Маслов А. В. — 2014—2016
 Федянин В. В.† — 2016—30.09.2017 (скончался от ранения, полученного при выполнении служебного задания в Сирии)
 Никулин К. Н. —2018—

См. также 
 Объединённое стратегическое командование «Север»
 14-й армейский корпус береговых войск Северного флота

Литература

Ссылки 

 Фоторепортаж с занятий по боевой подготовке в 61-м отдельном полку морской пехоты. Апрель 2011 года
 Интернет-ресурс «Морская Пехота России»
 Единый российский интернет-портал морских пехотинцев
 Сайт Региональной общественной организации морских пехотинцев города Санкт-Петербурга

Примечания 

Воинские формирования ОСК «Северный флот»
Бригады морской пехоты СССР
Бригады ВМФ СССР
Бригады морской пехоты Российской Федерации
Воинские формирования Западного военного округа
Воинские формирования России, участвовавшие во Второй чеченской войне
Воинские формирования России, участвовавшие в гражданской войне в Сирии
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании